Meltdown har flere specialiseringer:
 Hovedbetydning: Meltdown - er et engelsk ord som betyder nedsmeltning
 Meltdown (it-sikkerhedssårbarhed) - sikkerhedssårbarhed i microprocessorer
 Meltdown EP - album
 "Meltdown" (Stromae single) - single
 '98 Live Meltdown - album
 Ice Age: The Meltdown - animationsfilm

Se også
 Kernenedsmeltning - engelsk nuclear meltdown